

События 
 Шешонк I становится египетским фараоном и основателем XXI (Ливийской) династии (правил до 929 года до н. э.).
 Нулевой год (начало отсчёта) .
 Финикийцы захватывают Гибралтар и основывают город Картея.
 Формальная (конвенциональная) верхняя граница позднего бронзового века в Италии (1150—950 гг. до н. э.)
 17 января — полное солнечное затмение. Наблюдалось в Юго-Восточной Азии.
 12 июля — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось в Центральной Африке.

Скончались 
 Давид, царь Израильско-Иудейского государства (примерная дата).

См. также

Примечания